Maksim Anatoljevič Sokolov (), ruski hokejist, * 27. maj 1972, Leningrad, Sovjetska zveza.

Sokolov je celotno kariero branil v ruski ligi oziroma ligi KHL za klube SKA St. Petersburg, Severstal Čerepovec, Avangard Omsk, Metallurg Novokuzneck‎, VMF St. Petersburg, Traktor Čelkabinsk in Neftehimik Nižnekamsk. V sezoni 2003/04 je bil izbran na najboljšega vratarja ruske lige in osvojil naslov ruskega državnega prvaka.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006 in šestih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo. Srebrno medaljo je osvojil na Svetovnem prvenstvu 2002, ko je bil izbran za najboljšega vratarja prvenstva. 

Leta 2002 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 92/93
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 93/94
|
| 1
|
| 0
|
| 0
| 0
| 0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 95/96
|
| 32
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 96/97
|
| 16
|
|
|
|
|
| 2.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 98/99
|
| 29
|
|
|
|
| 6
| 2.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 99/00
|
| 28
|
|
|
|
| 4
| 1.62
| .924
|
| 4
| 4
|
|
|
|
| 1.69
| .945
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 00/01
|
| 20
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.40
| .891
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.53
| .930
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.68
| .928
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska 3. liga
| 01/02
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 01/02
|
| 30
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.05
| .910
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| .891
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.27
| .934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska 3. liga
| 02/03
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.35
| .915
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.34
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 3
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.70
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 51
|
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.19
| .919
|
| 11
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.96
| .960
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 4
| 6
|
|
|
|
| 2.51
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 04
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.01
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska 3. liga
| 04/05
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 20
| 2.48
|
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.54
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 9
|
|
|
|
| 2.38
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 05/06
|
| 39
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.66
|
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.24
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska 3. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 06/07
|
| 28
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 2.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 07/08
|
| 16
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Novokuzneck‎
| Ruska liga
| 07/08
|
| 16
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Novokuzneck‎
| KHL
| 08/09
|
| 34
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 2.72
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 09/10
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 1.88
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK VMF St. Petersburg
| Ruska 2. liga
| 10/11
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 2.00
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čelkabinsk
| KHL
| 10/11
|
| 13
|
| 
| 
| 
| 
| 2.27
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 10/11
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 2.92
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 11/12
|
| 1
|
| 
| 
| 
| 
| 2.67
| .944
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Neftehimik Nižnekamsk
| KHL
| 12/13
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 3.39
| .898
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.38
| .917
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Metallurg Novokuzneck‎
Hokejisti HK VMF St. Petersburg
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Neftehimik Nižnekamsk
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih